Леонідс Рібіцкіс (; 24 серпня 1947, Цесіс) — латвійський науковець. Dr.sc.ing (Білоруський політехнічний інститут), Dr.habil.sc.ing (Ризький технічний університет). Професор Ризького технічного університету. Ректор РТУ. Директор фірми «SIA AB & RTU». Директор Індустріального електротехнічного інституту. Член правління «Latvijas Tehnoloģiskais parks», «Pasaules Enerģētikas Padomes Latvijas Nacionālā komiteja» і «Eiropas Energoelektronikas un kustības vadības biedrība PEMC». Дійсний член Академії наук Латвії.

Нагороди 
 Премія Великої Британії «UK Royal Award».

Монографії 
 Ribickis L. Induction Machine Balancing by Unsymmetrical Voltage Control. Madison: University of Wisconsin-Madison, USA, WEMPEC, 1987, 63 p.
 Я.Грейвулис, И.Авкштоль, Л.Рыбицкий. Асинхронный вентильный каскад с улучшенными энергетическими показателями. Рига, Зинатне, 1991, 205 с.
 Ribickis L., Raņķis I. Electrical Drives. Riga: RTU, 1996, 107 p.
 L.Ribickis, A.Galkina. Elektroenerģijas taupīgas lietošanas metodes. Rīga: RTU,1997, 109 lpp.
 L.Ribickis, A.Ločmelis.Elektroiekārtu elektromagnētiskā savietojamība. Rīga: RTU, 2003, 84 lpp.
 L.Ribickis. Elektriskā piedziņa. Rīga: RTU, 2006, 190 lpp. (iesniegts publicēšanai)
 L.Ribickis, A.Avotiņš.Apgaismošanas tehnoloģijas. Rīga: RTU, 2007, 183 lpp
 Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa XIX gadsimtā. L.Ribicka apkopojums. Rīga: RTU, 2008, 199 lpp.

Публікації 

 L.Ribickis, A.Pumpurs. Microprocessor control system in Riga Municipal plant, water supply and sewerage. — Proc.of Intern. Conf. «Integrated Computer Applications in Water Supply Distribution», 1993, pp.443-455.
 V.Pugachov, N.Levin, L.Ribickis, M.Mamonov. Multipolar directly -driven inductor generator for windmills. — Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2003, 6, pp.3-10.
 J.Deuse, S.Grenard, … , V.Chuvychin, A.Sauhats, L.Ribickis, et.al. Interactions of dispersed energy resources with power system in normal and emergency conditions. — Proc.of Intern.CIGRE conf., 2006, 12 p.

Посилання 

 Профиль на сайте АН Латвии 

Латвійські науковці
Академіки
Доктори технічних наук
Викладачі
Ректори
Винахідники